Charles-Louis Didelot, maître de ballet,
 Charles François Édouard Didelot, vice amiral.